Новая Диброва — название населённых пунктов на Украине:

 Новая Диброва — село в Малинском районе Житомирской области.
 Новая Диброва — село в Чернухинском районе Полтавской области.